de straat Château d'Eau'in Parijs, zie ''Rue du Château-d'Eau
Château d'Eau (metrostation), een metrostation, hernoemd naar de bovenstaande straat